Paul Guilfoyle ist der Name folgender Personen:

* Paul Guilfoyle (Schauspieler, 1902) (1902–1961), US-amerikanischer Schauspieler 
 Paul Guilfoyle (Schauspieler, 1949) (* 1949), US-amerikanischer Schauspieler